Александр Белкин:
 Белкин, Александр Никитович (1918—1984) — полковник, Герой Советского Союза.
 Белкин, Александр Сергеевич (род. 1983) — российский сноубордист.